Да́ррон То́мас Дэ́ниел Ги́бсон (; 25 октября 1987, Дерри) — ирландский футболист, полузащитник клуба «Солфорд Сити» и сборной Ирландии.

Клубная карьера 

Изрядно поскитавшись по арендам, наконец-то в сезоне 2008/09 Даррон начал оправдывать надежды и всё чаще попадал в основной состав МЮ. Стоит отметить его сногсшибательный гол в ворота «Халл Сити» в последнем туре чемпионата. В сезоне 2009/10 Даррон продолжает уверенно играть и становится одним из самых перспективных игроков Английской Премьер-лиги. Гибсон слывёт мастером дальних ударов и именно дальними ударами он забил два гола в ворота «Тоттенхэма» в Кубке лиги 1 декабря 2009 года и гол «Вест Хэму» 5 декабря 2009 года в матчах Английской Премьер-лиги. После длительной голевой засухи Даррон пополнил свой бомбардирский счёт голом, забитым отличным ударом с середины штрафной в матче АПЛ против «Болтона» 27 марта 2010 года, тем самым поставив точку в этом матче, выигранном МЮ со счётом 4:0. Также полузащитник забил и в ответном матче с мюнхенской «Баварией», однако это не спасло манкунианцев от вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Карьера в сборной 
Даррон Гибсон стал причиной разногласий между «Ирландской футбольной ассоциацией» и «Футбольной ассоциацией Ирландии» о правомерности игроков родившихся в Северной Ирландии представлять Республику Ирландия на международном уровне. В большинстве своём игроки, не родившиеся на территории Ассоциации, должны убедить ФИФА в том, что у них действительно есть «связь» (происхождение или место жительства) с этой территорией. Однако уникальное положение в Северной Ирландии, где гражданство Республики Ирландия являлось правом «первородства» каждого человека, родившегося на острове Ирландия, означало, что Гибсон имел право выступать за сборную Республики Ирландия на международном уровне. В результате этих разногласий некоторые другие игроки Северной Ирландии пытались воспользоваться этой лазейкой в правилах ФИФА. Однако, пока это не произошло, так как из трёх игроков, которые желали выступать за сборную Республики Ирландия, двое, Тони Кэйн и Майкл О’Коннор, изменили своё первоначальное решение и вернулись в сборную Северной Ирландии, третий же, Марк Уилсон, который предпочел остаться с Северной Ирландией, имеет прародителя, родившегося в Республике Ирландия.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную 

Итого: 25 матчей / 1 гол; 10 побед, 7 ничьих, 8 поражений.

Достижения

Командные 
«Манчестер Юнайтед»
 Чемпион английской Премьер-лиги (2): 2008/09, 2010/11
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2006, 2009, 2010
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2009, 2011

Сборная Ирландии
 Обладатель Кубка наций: 2011

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 
 
 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Солфорд Сити»